Следеће табеле пореде опште и техничке информације бројних вики софтверских пакета.

Опште информације

Циљна група

Карактеристике 1

Карактеристике 2

Инсталација

Види још 
 Вики фарма
 Вики софтвер
 Поређења
 вики фарме
 софтвера белешки
 текстуални уређивачи
 HTML уређивачи
 процесори за обраду текста
 Спискови
 Вики
 вики софтвер
 управљачи личних информација
 текстуални уређивачи
 софтвер за реструктурирање текста
 десктоп
 мобилни уређаји
 веб-засновано

Референце

Спољашње везе 
 Wiki.org , What Is Wiki - general Wiki info.
 WikiMatrix.org - Comparison of wikis and features selected by the user.
 Wiki Affordances - Examination of the five key affordances that all modern, fully developed wikis share.

Слободни софтвер